Groddeck ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht Groddeck (1638–1714), Danziger Kaufmann und Reeder
 Albrecht von Groddeck (1837–1887), Direktor der Bergakademie in Clausthal
 Georg Groddeck (1866–1934), deutscher Mediziner, Psychoanalytiker, Wegbereiter der Psychosomatik und Sozialreformer
 Gottfried Ernst Groddeck (1762–1825), deutscher Altphilologe
 Karl Groddeck (1794–1877), Oberbürgermeister von Danzig (1854–1863) und Mitglied im Preußischen Herrenhaus
 Karl-Albrecht von Groddeck (1894–1944), deutscher Generalleutnant
 Karl-Heinrich von Groddeck (1936–2011), deutscher Ruderer und Journalist
 Karl Theodor Groddeck (1826–1885), deutscher Pamphletist und Kurarzt
 Norbert Groddeck (* 1946), Professor für Erziehungswissenschaft an der Universität Siegen; Kunstpädagoge und konzeptioneller Mitbegründer der Klient-zentrierten Kunsttherapie
 Wilhelm von Groddeck (1861–1937), deutscher Generalmajor
 Wolfram Groddeck (* 1949), schweizerischer Literaturwissenschaftler